El nombre Pedro de Aragón puede referirse a: 
 Pedro I de Aragón (c. 1068–1104), rey de Aragón y de Pamplona desde 1094; 
 Ramón Berenguer IV de Provenza (1158-1181), nacido Pedro de Aragón, gobernó el Condado de Provenza entre 1173 y su muerte; 
 Pedro II de Aragón el Católico (1178–1213), rey de Aragón y conde de Barcelona desde 1196, y señor de Montpellier desde 1204; 
 Pedro III de Aragón el Grande (1240–1285), rey de Aragón desde 1276; 
 Pedro IV de Aragón el Ceremonioso (1319–1387), rey de Aragón desde 1336.

También puede referirse a varios señores de Aragón: 
 Pedro de Aragón, hijo bastardo de Pedro III el Grande e Inés Zapata; 
 Pedro de Aragón (1275–1296), infante de Aragón, hijo de Pedro III de Aragón y de su esposa Constanza II de Sicilia y lugarteniente de Cataluña; 
 Pedro de Aragón y Anjou (1305–1381), conocido también como Pedro IV de Ribagorza o Pedro I de Ampurias, infante de Aragón, conde de Ribagorza, de Ampurias, de Prades y señor de Gandía; 
 Pedro de Aragón (¿?-1385), II marqués de Villena, hijo de Alfonso de Aragón el Viejo y su esposa Violante Díaz de Arenós, fallecido en la batalla de Aljubarrota y casado con Juana de Castilla, hija bastarda del rey Enrique II de Castilla y Elvira Íñiguez. Fue el padre, entre otros de Enrique de Villena "el Astrólogo", I señor de Iniesta; 
 Pedro de Aragón, conde de Alburquerque (1405–¿?), infante de Aragón hijo de Fernando I de Trastámara y de su esposa Leonor de Alburquerque; 
 Pedro de Portugal, conde de Barcelona (1429–1466), condestable de Portugal y pretendiente al trono de Aragón en el Compromiso de Caspe.

Referencias